Lur kan henvise til flere artikler:

 Lur – et bronzeinstrument fra bronzealderen
 Trælur – et træinstrument fra middelalderen
 Lurere – et iransk folkeslag, der taler luri og i høj grad bor i Luristan

Se også
 Søvn – en kort søvnperiode kan kaldes en lur.